Герберт (Герб) М. Хилл (; 1 октября 1984 год, Ульм, Германия) — американский и немецкий профессиональный баскетболист.

Хилл учился и выступал за Провиденский колледж. Его рост 208 см. В 2007 году, Хилл стал третьим учеником Провиденского колледжа, что возглавил Восточную конференцию NCAA по очкам, после Эрика Мурдока и Райана Гомеса. Хилл был выбран на драфте НБА 2007 года во втором раунде под общим 55-м номером командой НБА «Юта Джаз» и сразу же обменен в команду «Филадельфия Севенти Сиксерс». К тем не менее, он никогда не играл в НБА, а начал карьеру сначала в Джи-Лиге НБА, а затем продолжил её за границей. В Летней лиге НБА выступал за «Филадельфию» и «Даллас Маверикс».

В 2010 году был выбран на драфте Корейской баскетбольной лиги в первом раунде под общим 5-м номером клубом «Инчхон Электроленд Блэкслэмер».

В январе 2013 года выступал за филиппинский клуб «Барангай Гинебра Сан-Мигель» в 3 матчах, но был заменён на Вернона Маклина. С февраля по апрель 2013 года сыграл 15 матчей за ливанский «Амчит», набирая в среднем за игру 17,7 очков, 5,9 подборов и 1,1 передач. 17 декабря 2014 года Хилл подписал контракт с «Аль-Мухарраком». 3 марта 2015 года подписал контракт с ливанским клубом «Шампвиль». В апреле 2015 года подписал контракт с командой «Гигантес де Гуаяна» из Венесуэлы.

В январе 2017 года Хилл подписался с командой Баскетбольной лиги АСЕАН «Сайгон Хит», дабы заменить травмированного Криса Чарльза.

Статистика

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Баскетболисты Германии
Игроки «Провиденс Фрайерс» (баскетбол)
Игроки «Бейкерсфилд Джэм»
Игроки «Талса Сиксти Сиксерс»
Игроки БК «Коян Орион Орионс»
Игроки БК «Инчхон Электроленд Элефантс»
Игроки «Барангай Гинебра Сан-Мигель»
Игроки БК «Вонджу ДБ Проми»
Игроки БК «Сеул Самсунг Тандерс»
Игроки «Касикес де Умакао»
Игроки БК «Шампвиль»
Игроки «Гигантес де Гуаяна»
Игроки БК «Чонджу КСС Эгис»
Игроки БК «Пусан КТ Соникбум»
Игроки БК «Тадамон Зук»
Игроки «Пантерас де Миранда»
Игроки БК «Ульсан Мобис Фобус»
Игроки БК «Интер» Луанда